Der Cairo Challenger 1986 war ein Tennisturnier, das vom 24. Februar bis 2. März 1986 in Kairo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1986 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Turnier wurde nach der ersten Runde abgebrochen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1986
Tennisturnier in Kairo
Abgebrochene Sportveranstaltung